Harlachen ist der Name von Orten:

 Harlachen (Stetten), Ortsteil der Gemeinde Stetten, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Harlachen (Neuching), Ortsteil der Gemeinde Neuching, Landkreis Erding, Bayern